Chiquinho est un diminutif du prénom Francisco en portugais. Il est plus affectif que Chico aussi utilisé.

De nombreux footballeurs sont connus sous cette appellation :
Chiquinho Carlos (né en 1963), diminutif de Francisco Carlos da Silva, footballeur brésilien ;
Chiquinho Conde (né en 1965), diminutif de Francisco Queriol Conde Júnior, footballeur mozambicain ;
Chiquinho (né en 1989), diminutif de Francisco Souza dos Santos, footballeur brésilien;
Chiquinho (né en 1995), diminutif de Francisco Leonel Lima Silva Machado, footballeur portugais.